El Paso heißen folgende geographische Objekte:

Counties

Townships

Gemeinden, Städte, Orte:
 El Paso (Cochabamba) in Bolivien
 El Paso (Colón) in Honduras 
 El Paso (Sinaloa), Mexiko
 El Paso (Chiapas), Mexiko
 El Paso (Coahuila), Mexiko
 El Paso (Sonora), Mexiko
 El Paso (Cauca), Kolumbien
 El Paso (Cesar), Kolumbien
 El Paso (La Guajira), Kolumbien
 El Paso (Pinar del Río) auf Kuba
 El Paso (Sucre), Kolumbien
 El Paso (La Palma) auf der Kanareninsel La Palma, Spanien
 El Paso (Apure), Venezuela
 El Paso (Barinas), Venezuela
 El Paso (Falcón), Venezuela
 El Paso (Arkansas) im White County, Vereinigte Staaten
 El Paso (Illinois) im Woodford County, Vereinigte Staaten
 El Paso (Missouri) im Atchison County, Vereinigte Staaten
 El Paso (Texas) im El Paso County, Vereinigte Staaten
 El Paso (Wisconsin) im Pierce County, Vereinigte Staaten
sowie:

 El Paso Peak, ein Berg
 El Paso High School in El Paso, Texas

El Paso, Weiteres:
 El Paso (Künstlergruppe), eine Künstlergruppe
 El Paso Corporation, ein Unternehmen
 El Paso (Lied), Country-Song von Marty Robbins aus dem Jahr 1959

Siehe auch:

 Paso (Begriffsklärung)